La rue de Lyon est une voie nommée d'après Lyon, ville française située dans la métropole de Lyon. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

Rue de Lyon, Belouizdad (Alger)

Rue de Lyon, Gatineau
 Rue de Lyon, Laval
 Rue de Lyon, Longueuil



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ain :
 Rue de Lyon, Artemare
 Rue de Lyon, Bourg-Saint-Christophe
 Rue de Lyon, Gex
 Rue de Lyon, Meximieux
 Rue de Lyon, Montmerle-sur-Saône
 Rue de Lyon, Saint-Genis-Pouilly
 Rue de Lyon, Sermoyer

 Allier :
 Rue de Lyon, Moulins

 Isère :
 Rue de Lyon, Le Pont-de-Beauvoisin

 Loire :
 Rue de Lyon, Boën-sur-Lignon
 Rue de Lyon, Chazelles-sur-Lyon
 Rue de Lyon, Montrond-les-Bains
 Rue de Lyon, Rive-de-Gier
 L'ancienne rue de Lyon à Saint-Étienne
 Rue de Lyon, Saint-Étienne
 Rue de Lyon, Saint-Galmier
 Rue de Lyon, Saint-Héand
 Rue de Lyon, Saint-Just-la-Pendue
 Rue de Lyon, Savigneux

 Haute-Loire :
 Rue de Lyon, Brioude

 Puy-de-Dôme :
 Rue de Lyon, Chabreloche
 Rue de Lyon, La Monnerie-le-Montel
 Rue de Lyon, Pont-du-Château
 Rue de Lyon, Thiers

 Rhône :
 Rue de Lyon, Condrieu
 Rue de Lyon, Cours-la-Ville
 Rue de Lyon, Givors
 Rue de Lyon, Grigny
 Rue de Lyon, La Tour-de-Salvagny
 Rue de Lyon, L'Arbresle
 Rue de Lyon, Meyzieu
 Rue de Lyon, Mornant
 Rue de Lyon, Saint-Laurent-de-Chamousset
 Rue de Lyon, Saint-Symphorien-sur-Coise
 Rue de Lyon, Vaugneray

 Savoie :
 Rue de Lyon, Les Échelles

Bourgogne-Franche-Comté 
 Côte-d'Or :
 Rue de Lyon, Dijon
 Rue de Lyon, Ivry-en-Montagne
 Rue de Lyon, La Roche-en-Brenil
 Rue de Lyon, Lacanche

 Saône-et-Loire :
 Rue de Lyon, Chalon-sur-Saône
 Rue de Lyon, Mâcon

 Yonne :
 Rue de Lyon, Avallon
 Rue de Lyon, Villecien

Bretagne 
 Finistère :
 Rue de Lyon, Brest

Centre-Val de Loire 
 Loiret :
 Rue de Lyon, La Bussière

Grand Est 
 Marne :
 Rue de Lyon, Reims

 Moselle :
 Rue de Lyon, Freyming-Merlebach
 Rue de Lyon, Hombourg-Haut

 Bas-Rhin :
 Rue de Lyon, Fegersheim
 Rue de Lyon, Lipsheim

 Haut-Rhin :
 Rue de Lyon, Bollwiller
 Rue de Lyon, Kingersheim
 Rue de Lyon, Mulhouse

Hauts-de-France 
 Aisne :
 Rue de Lyon, Saint-Quentin
 Rue de Lyon, Vailly-sur-Aisne

 Nord :
 Rue de Lyon, Cambrai
 Rue de Lyon, Gravelines
 Rue de Lyon, Lille
 Rue de Lyon, Petite-Forêt

 Pas-de-Calais :
 Rue de Lyon, Achicourt
 Rue de Lyon, Harnes
 Rue de Lyon, Leforest
 Rue de Lyon, Marles-les-Mines
 Rue de Lyon, Sains-en-Gohelle
 Rue de Lyon, Wingles

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Lyon, arrondissement

 Seine-et-Marne :
 Rue de Lyon, Mitry-Mory

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Lyon, Épinay-sur-Seine
 Rue de Lyon, Tremblay-en-France
 Rue de Lyon, Villepinte

 Val-de-Marne :
 Rue de Lyon, Alfortville
 Rue de Lyon, Chevilly-Larue
 Rue de Lyon, Maisons-Alfort
 Rue de Lyon, Rungis

 Val-d'Oise :
 Rue de Lyon, Arnouville

La Réunion 
 Rue de Lyon, Le Port

Nouvelle-Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Lyon, Bordeaux
 Rue de Lyon, Mérignac

Occitanie 
 Aude :
 Rue de Lyon, Narbonne

 Gard :
 Rue de Lyon, Saint-Gilles

 Haute-Garonne :
 Rue de Lyon, Portet-sur-Garonne

Pays de la Loire 
 Sarthe :
 Rue de Lyon, Le Mans

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Rue de Lyon, Le Cannet

 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Lyon, Marseille

 Var :
 Rue de Lyon, Bandol
 Rue de Lyon, Toulon

Rue de Lyon, Genève

Voir aussi 
 Avenue de Lyon
 Route de Lyon (Grenoble)

Lyon Rue